Hoo ist der Name von

 Hoo (Suffolk), Ort in Suffolk
 Halbinsel Hoo, Halbinsel in der Unitary Authority Medway in England
 Sutton Hoo, bedeutende archäologische Ausgrabungsstätte in der Nähe der Stadt Woodbridge, Suffolk

Hoo ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Soo Hoo (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler 
 Kho Ping Hoo (1926–1994), indonesischer Autor chinesischer Abstammung
 Sim Wong Hoo (1955–2023), CEO und Chairman von Creative Technology
 Thang de Hoo (* 1962), niederländischer Modeschöpfer 
 Thomas Hoo, 1. Baron Hoo († 1455), englischer Adliger und Höfling